Slaten ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Slaten (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Troy W. Slaten (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler